Henry Fox peut faire référence à :

 Henry Fox, 1er Baron Holland (1705-1774), homme politique britannique ;
 Henry Edward Fox (1755-1811), général de la British Army ;
 Henry Vassall-Fox, 3e Baron Holland (1773-1840), homme politique anglais ;
 Henry Fox-Strangways, 2e Comte d'Ilchester (1747-1802), pair et homme politique britannique ;
 Henry Fox-Strangways, 3e Comte d'Ilchester homme politique britannique ;
 Henry Stephen Fox (1791-1846), diplomate britannique ;
 Henry Fox, 4e Baron Holland (1802-1859), homme politique britannique et ambassadeur ;
 Henry Fox (1833-1906), soldat allemand qui a combattu pendant la guerre civile américaine ;
 Henry M. Fox (1844-1923), soldat américain de la guerre civile et récipiendaire de la Medal of Honor ;
 Henry Fox-Strangways, 5e Comte d'Ilchester (1847-1905), pair et homme politique britannique ;
 Henry Fox (1873-1927), joueur de baseball de la Major League ;
 Henry Fox, réalisateur anglais.